Са́ндро Рами́рес Касти́льо (; 9 июля 1995 года, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания) — испанский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Лас-Пальмас».

Клубная карьера 

Сандро начинал свою карьеру в системе «Лас-Пальмаса», затем короткое время провёл в «Эспаньоле», а в 2009 году перебрался в «Барселону». В сезоне 2013/14 Сандро был переведён во вторую команду клуба — «Барселону Б» и забил семь голов. В следующем сезоне состоялся его дебют за первую команду «Барселоны». Это произошло 19 июля в товарищеской встрече против «Рекреативо». Молодой испанец вышел на поле во втором тайме, заменив Адама Траоре. 9 августа забил свой первый гол за команду, в матче против финского ХИКА. 18 августа забил шестой гол в матче на «Кубок Жоана Гампера» против мексиканского «Леон». 31 августа Сандро дебютировал в Примере в матче с «Вильярреалом» (1:0). Футболист вышел на замену вместо Педро Родригеса на 70 минуте встречи и отметился победным голом. 17 сентября впервые сыграл в Лиге чемпионов в матче против кипрского АПОЭЛА. Первый гол в еврокубкаx забил в домашнем матче против амстердамского «Аякса» (3:1). Первый гол в Кубке Испании забил 16 декабря в ворота «Уэски» (8:1).

В начале 2016 года Рамиресом интересовались «Бетис», итальянская «Фиорентина» и английский «Ньюкасл Юнайтед». В составе «Барселоны» он дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Летом 2016 года Сандро перешёл в «Малагу», подписав контракт на три года. В матче против «Осасуны» он дебютировал за новый клуб. В поединке против «Эйбара» Рамирес забил свой первый гол за «Малагу». 26 апреля 2017 года в матче против «Гранады» он сделал «дубль».

3 июля 2017 года было объявлено о переходе Сандро в английский «Эвертон», с которым футболист подписал контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 6 млн евро. 12 августа в матче против «Сток Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 23 ноября в поединке Лиги Европы против итальянской «Аталанты» Рамирес забил свой первый гол за «Эвертон». За полгода Сандро не стал основным игроком и в начале 2018 года на правах аренды перешёл в «Севилью». 3 февраля в матче против «Эйбара» он дебютировал за новую команду.

Летом 2018 года Рамирес был отдан в аренду в «Реал Сосьедад».

Международная карьера 
В 2013 года в составе юношеской сборной Испании до 19 лет Сандо стал бронзовым призёром юношеского чемпионате Европы 2013 в Литве. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Литвы, Нидерландов и Франции. В поединках против португальцев и голландцев Рамирес забил по голу.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Испании Сандро стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2017 в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Македонии, Португалии, Италии и Германии. В поединке против португальцев Рамирес забил гол.

Статистика выступлений

Клубная 
.

Достижения

Командные 
 «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Испании (2): 2014/15, 2015/16
 Победитель Лиги Чемпионов: 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2015
 Испания (до 19)
 Чемпион Европы среди игроков до 19 лет: 2013
 Испания (до 21)
 Чемпион Европы среди игроков до 21 года: 2017

Примечания

Ссылки 
 профиль на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»